Сесілія Пейн-Гапошкіна (англ. Cecilia Helena Payne-Gaposchkin; 1900—1979) — американська астрономка.
 2039 Пейн-Гапошкіна (2039 Payne-Gaposchkin) — астероїд головного поясу.